Le nom de naine bleue peut désigner :

Astronomie 
 une galaxie naine bleue compacte ;
 une étoile bleue de la séquence principale (type spectral O) — le nom de « naine bleue » est cependant très rarement employé dans ce cas ;
 une naine bleue, type d'étoile se formant lorsqu'une naine rouge est proche d'avoir épuisé son hydrogène.

Divertissement 
 Blue Dwarf (jeu de rôle)